El término Jornada de trabajo, también conocido como jornada laboral puede referirse a:

 Jornada de trabajo, referida a la jornada diaria laboral.
 Jornada de ocho horas, relativa al movimiento por la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas por día.
 Reducción de la jornada de trabajo, referido al proceso de reducción de la jornada de trabajo.
 Jornada de trabajo en España, referida a la jornada laboral en España.

Véase también
 Semana laboral, referido a los días laborales a la semana y al cómputo semanal en horas trabajadas.
 Semana laboral de cuatro días.
 Horario de trabajo, referido al horario de entrada y salida de la jornada diaria de trabajo.
 Abolición del trabajo, referido a la demanda del marxismo y el anarquismo.
 Gran Dimisión, referido a la renuncia de los trabajadores.